Seth Ward peut se référer à plusieurs personnes :

 Seth Ward : ville au Texas
 Jimmy Dean (1928–2010), artiste, identifié à tort avec le nom de naissance de Seth Ward, qui était en fait la ville ci-dessus au Texas où il a grandi
 Seth Ward (1617–1689), astronome et mathématicien anglais, et l'évêque d'Exeter
Seth Ward (1820–1903),  a transformé une entreprise d'approvisionnement de l'Oregon Trail en de grandes propriétés immobilières à Kansas City, y compris le Country Club Plaza et pour qui Ward Parkway est nommé
 Seth Ward (1858–1909), évêque américain de l'Église épiscopale méthodiste
 Seth Ward, homme d'affaires de l'Arkansas